Herdan ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Herdan-Zuckmayer (1901–1991), österreichische Schriftstellerin und Carl Zuckmayers zweite Ehefrau
 Earle Herdan, Filmeditor
 Gustav Herdan (1897–1968), österreichischer Jurist, Statistiker und Linguist tschechischer Herkunft
 Marion Herdan (* 1958), Landtagsabgeordnete (CDU)